Юста:

 Юста — сельский населённый пункт в Юстинском районе Калмыкии.
 Юста Грата Гонория (ок. 417—после 452) — сестра императора Западной Римской империи Валентиниана III.